Сотейра ( — спасителька) — епітет, що його мали Артеміда, Афіна, Гігіея, Ісіда, Кора, Ніке, Тіхе, Феміда та інші богині.

Література
  [Словник античної міфології]. — К.: Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

 

Епітети давньогрецьких богів
Афіна